Juvigny kan syfta på:
 Juvigny, Aisne
 Juvigny, Haute-Savoie
 Juvigny, Marne